Stuckens peut faire référence à : 
 Édouard Stuckens (1872-1895), ancien bourgmestre d'Evere.
 Guy Stuckens, journaliste radio belge.
 Tanguy Stuckens (né en 1980), homme politique belge.
 Rue Édouard Stuckens, rue d'Evere en Belgique.
 , cours d'eau du comté de Gillespie, Texas, États-Unis.